ADS peut faire référence à :

en français
 Action démocratique et sociale, un ancien groupe parlementaire français ;
 adjoint de sécurité, un agent contractuel de la police nationale française ;
  ;
 Afrique du Sud, un pays situé à l'extrémité australe du continent africain ;
 Alternative démocratie socialisme, un parti  politique local de Haute-Vienne ;
 Amis dans le Seigneur (ou parfois, Amitiés dans le Seigneur), une formule de conclusion épistolaire chrétienne ;
 Amis de Spirou, un mouvement de jeunesse du journal Spirou ;
 analyse de documents scientifiques, une épreuve orale figurant dans la plupart des concours d'entrée en école d'ingénieurs en France, dans le cadre du Travail d'initiative personnelle encadré (TIPE) ;
 Anecdote du samedi, article sur le site Tom's Hardware ;
 Application du droit des sols, un ensemble des règles encadrant l'utilisation des sols conformément aux règles du droit de l'urbanisme ;
 Autrices et auteurs de Suisse, une association suisse d'écrivains fondée en 2002 ;
 Autorisation de stationnement, une licence de taxi ;
 espace anti de Sitter, noté , en géométrie algébrique ;
 Archives départementales de la Savoie

dans d'autres langues
 Accelerator driven system, un type de réacteur nucléaire piloté par accélérateur ;
 Active Denial System, un système d'arme à micro-ondes ;
 Active Directory, la mise en œuvre par Microsoft des services d'annuaire ;
 Airbus Defence and Space, l'une des trois divisions d'Airbus Group ;
 Aitken double star, un catalogue d'étoiles doubles ;
 Astrophysics Data System, une base de données recensant plus de huit millions d'articles scientifiques relatifs à l'astronomie ;
 Atmospheric diving suit (en français, scaphandre rigide) ;
 Automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B), un système de surveillance automatique utilisé pour le contrôle aérien.